MCF est un sigle, qui peut signifier :
 Maître de conférences ;
 Multimedia Container Format (un prédécesseur du conteneur multimédia Matroska) ;
 Maine Coon France, la communauté francophone de promotion du chat de race Maine Coon ;
 Management Cash Flow, autre désignation du FCF (Free cash flow) ;
 Mouvement calédonien français, un parti politique anti-indépendantiste de Nouvelle-Calédonie.

MCF est un code, qui peut signifier :
 Franc, monnaie monégasque ;
 code IATA et FAA de l'aérodrome de MacDill Air Force Base (Tampa), en Floride, aux États-Unis ;

mcf :
 code ISO 639 de la langue des Matsés, peuple d'Amazonie réparti entre Brésil et Pérou.

Code